2T steht für:
 2T Stalker, weißrussischer Spähpanzer

IATA-Codes:
 Canada 3000, kanadische Fluggesellschaft
 Haïti Ambassador Airlines, haitianische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 T2
 TT

2T